La Football League 2017-2018 è stata la 59ª edizione del secondo livello del campionato greco di calcio. Il torneo si è disputato anche stavolta con la formula del girone unico.

Avvenimenti 
Alla terza giornata di campionato l'Acharnaïkos viene esclusa dal torneo per inadempienze finanziarie. Stessa sorte tocca al Veria alla 17ª giornata. Il campionato è stato sospeso a tempo indeterminato dal Primo ministro greco Alexīs Tsipras, in seguito ai fatti avvenuti negli ultimi minuti del match dell'11 marzo 2018 tra  e  in Souper Ligka Ellada. Mentre la massima serie è stata ancora bloccata, il 17 marzo il campionato di seconda divisione è ripreso. Il 13 maggio, con tre giornate di anticipo, vengono promosse l' e l'.

Squadre partecipanti

Classifica 

Legenda:
      Promosse in Super League 2018-2019
      Retrocesse in Football League 2 2018-2019

Statistiche

Squadre

Capoliste solitarie

Note

Voci correlate 
 Souper Ligka Ellada 2017-2018
 Football League 2 2017-2018
 Kypello Ellados 2017-2018

Collegamenti esterni 
 Risultati su Soccerway

Campionato greco di calcio
Calcio nel 2018
Calcio nel 2017